Rodolphe Garnier (né le  à Palaiseau en France) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

 1987-1991 : ASG Tours
 1991-1992 : Briançon HC
 1992-1994 : Rouen HE
 1994-1995 : Gap HC
 1995-1998 : ASG Angers
 1998 : 
 1998-2006 : HC Caen

Il compte 25 sélections en équipe de France.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || Viry-Châtillon Essonne Hockey || Nationale 1A ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || Association des sports de glace de Tours || |Nationale 1A ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Association des sports de glace de Tours || |Nationale 1A || 29 || 8 || 6 || 14 || 45 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || Association des sports de glace de Tours || |Nationale 1A || 36 || 14 || 15 || 29 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || Association des sports de glace de Tours || Ligue nationale || 25 || 12 || 13 || 25 || 36 || 3 || 1 || 0 || 1 || 13
|-
| 1990-1991 || Association des sports de glace de Tours || Ligue nationale || 25 || 12 || 13 || 25 || 36 || 3 || 1 || 0 || 1 || 13
|-
| 1991-1992 || Briançon Alpes Provence Hockey Club || Élite || 31 || 14 || 14 || 28 || 57 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1992-1993 || Rouen hockey élite 76 || Élite || 32 || 18 || 11 || 29 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Reims Champagne Hockey || Nationale 2 || 20 || 17 || 8 || 25 || 30 || 6 || 10 || 3 || 13 || 22
|-
| 1994-1995 || Gap Hockey Club || Nationale 1B || 27 || 19 || 22 || 41 || 104 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || Association des Sports de Glisse d'Angers || Élite || 28 || 11 || 10 || 21 || 51 || 9 || 3 || 5 || 8 || 22
|-
| 1996-1997 || Association des Sports de Glisse d'Angers || Nationale 1A || 31 || 22 || 21 || 43 || 153 || 9 || 5 || 0 || 5 || 16
|-
| 1997-1998 || Association des Sports de Glisse d'Angers || Élite || 41 || 21 || 21 || 42 || 100 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 ||  || Oberliga || 13 || 5 || 8 || 13 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Hockey Club de Caen || Élite || | 22 || 7 || 2 || 9 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Association des sports de glace de Tours || Nationale 1 || | || 2 || 1 || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Hockey Club de Caen || Élite || | 41 || 10 || 13 || 23 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Hockey Club de Caen || Élite || | 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Hockey Club de Caen || Division 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Hockey Club de Caen || Division 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Hockey Club de Caen || Division 1 || 27 || 16 || 18 || 34 || 121 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Hockey Club de Caen || Division 1 || 28 || 15 || 23 || 38 || 109 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Hockey Club de Caen || Ligue Magnus || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||

Carrière d'entraîneur 
Il a entraîné le Hockey Club de Caen de 2001 à 2007.

En 2008, il s'engage au Hockey Club Appiano en Serie A2, le second échelon italien. En 2009, il assiste Christian Pouget comme entraîneur des Dragons de Rouen.

Références 

Naissance en novembre 1967
Naissance à Palaiseau
Joueur français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club de Caen
Entraîneur du Rouen hockey élite 76
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Seine-et-Oise